Weidermann ist der Familienname folgender Personen:

 Volker Weidermann (* 1969), deutscher Literaturkritiker
 Willy Weidermann (1898–1985), deutscher Polizeipräsident in der Zeit des Nationalsozialismus